Gegerung (Lingsar)
 Gegerung (Wih Pesam)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing